Лётное поле — часть территории аэродрома, предназначенная для взлёта, посадки, руления, размещения и обслуживания воздушных судов (самолётов, вертолётов и планёров).

Лётное поле включает в себя:

 Лётная полоса — взлётно-посадочная полоса (ВПП) с примыкающими боковыми и концевыми полосами безопасности.
 Рулёжные дорожки (РД), соединяющие ВПП с перроном и торцы ВПП друг с другом.
 Места стоянки (МС), предназначенные для предполётного обслуживания воздушных судов. 
 Перрон — место для стоянки летательных аппаратов и выполнения с ними погрузочно-разгрузочных операций. В коммерческих аэропортах перрон и места стоянки ВС обычно совмещены, в таком случае это также называется перроном.
 Площадки для посадки вертолётов (и других воздушных судов, имеющих способность вертикального взлёта и посадки)

См. также 
 Посадочная площадка
 Аэропорт

Инфраструктура аэродрома
Авиационные термины